Oreohelix elrodi är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1900.  Oreohelix elrodi ingår i släktet Oreohelix och familjen Oreohelicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
elrodi